Arouca heißen folgende geographischen Objekte:
 Arouca (Portugal), behandelt sowohl die Kleinstadt als auch den Kreis (Concelho) in Portugal
 Arouca (Trinidad und Tobago), Stadt in Trinidad und Tobago

Arouca ist der Künstlername folgender Personen: 
 Arouca (Fußballspieler) (* 1986), brasilianischer Fußballspieler